Ernest II de Souabe (-1030) duc de Souabe de 1015 à 1030
 Ernest II de Bade est margrave de Bade-Bade de 1596 à 1604, après avoir été co-margrave de 1577 à 1604.
 Ernest II de Brunswick-Lunebourg est duc de Brunswick-Lunebourg de 1592 à 1611.
 Ernest II de Saxe-Gotha-Altenbourg	(1745-1804) duc de Saxe-Gotha-Altenbourg de 1772 à 1804
 Ernest II de Saxe-Cobourg-Gotha (1818-1893) duc de Saxe-Cobourg-Gotha de 1844 à 1893.
 Ernest II de Saxe-Altenburg (1871-1955) duc de Saxe-Altenburg